Аир може да се отнася за:

 Аир – блатно растение (Acorus calamus) от семейство Аирови;
 Аир – езеро в Източноказахстанска област на Казахстан, ;
 Аир – плато в Сахара, Република Нигер, .